Мария Шарапова завоевала титул, обыграв в финале победительницу турнира 2003 года Жюстин Энен-Арденн.

Чемпионка прошлого года — Ким Клейстерс не защищала свой титул.

Посев 

  Амели Моресмо (Полуфинал)
  Жюстин Энен-Арденн (Финал)
  'Мария Шарапова (Титул)
  Елена Дементьева (Четвертьфинал)
  Надежда Петрова (Третий раунд)
  Светлана Кузнецова (Четвёртый раунд)
  Патти Шнидер (Четвёртый раунд)
  Мартина Хингис (Второй раунд)
  Николь Вайдишова (Третий раунд)
  Линдсей Дэвенпорт (Четвертьфинал)
  Анастасия Мыскина (Первый раунд)
  Динара Сафина (Четвертьфинал)
  Мари Пьерс (Третий раунд)
  Франческа Скьявоне (Третий раунд)
  Анна-Лена Грёнефельд (Первый раунд)
  Ана Иванович (Третий раунд)

<ol start="17">
  Даниэла Гантухова ''(Второй раунд)
  Флавия Пеннетта ''(Отказ)
  Елена Янкович ''(Полуфинал)
  Мария Кириленко ''(Третий раунд)
  Шахар Пеер ''(Четвёртый раунд)
  Катарина Среботник ''(Третий раунд)
  Анна Чакветадзе ''(Четвёртый раунд)
  Ли На ''(Четвёртый раунд)
  Анабель Медина Гарригес ''(Первый раунд)
  Марион Бартоли ''(Третий раунд)
  Татьяна Головин ''(Четвертьфинал)
  Ай Сугияма ''(Третий раунд)
  Чжэн Цзе ''(Второй раунд)
  Винус Уильямс (Отказ)
  Натали Деши ''(Первый раунд)
  Елена Лиховцева ''(Третий раунд)
  Вера Звонарева ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые